Güngör est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
  (né en 1990), footballeur turco-allemand ;
  (né en 1954), joueur puis entraîneur de football turc.

Nom de famille 
  (né en 1980), footballeur turc ;
  (née en 1979), chanteuse turque ;
  (née en 1994), footballeuse turque ;
 Çetin Güngör (né en 1990), footballeur turc ;
 Emre Güngör (né en 1984), footballeur turc ;
  (né en 1986), footballeur turco-néerlandais ;
 Eren Güngör (né en 1988), footballeur turc ;
 Hasan Güngör (1934–2011), lutteur turc ;
  (née en 1993), footballeuse suédoise ;
  (né en 1981), joueur de rugby allemand ;
  (née en 1998), footballeuse turque.

Notes et références 

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc